Iran Pro League (2004/2005) był 20. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PAS Teheran. Nowym mistrz Iranu została drużyna Foolad Ahwaz. Tytuł króla strzelców zdobył Reza Enayati, który w barwach klubu Esteghlal Teheran strzelił 20 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
2004 w Iranie
2005 w Iranie